La nazionale di pallavolo maschile del Bahrein è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Bahrein ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Bahrein.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Bahrein